Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Manchester City.

Wykaz spotkań pucharowych

1968–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Manchester City F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach